Михаи́л Росто́вцев:
 Ростовцев, Михаил Антонович (1872—1948) — советский актёр.
 
 Ростовцев, Михаил Васильевич (1902—1985) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, кандидат военных наук.
 Ростовцев, Михаил Яковлевич (1832—1870) — полковник кирасирского полка, флигель-адъютант военного министра.